Cleiton Augusto Oliveira Silva (São Geraldo da Piedade, 1987. február 3. –) brazil labdarúgó, a thai Muangthong United csatára.

Források 

1987-ben született személyek
Minas Gerais állambeliek
Brazil labdarúgók
A Madureira EC labdarúgói
A Querétaro labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek